Варшавская:

 «Варшавская» — станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
 «Варшавская» — автостанция в Москве.
 Варшавская — проектное название платформы Верхние Котлы Павелецкого направления Московской железной дороги.
 Варшавская — остановочный пункт Павелецкого направления Московской железной дороги (ранее Коломенское).
 Варшавская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Варшавская, Валентина Соломоновна (Семёновна) (1920—2008) — заслуженный работник культуры РСФСР, директор Мурманского областного театра кукол.
 Варшавская, Валерия Игоревна (1916—1996) — пианистка, педагог.
 Варшавская, Ленина Моисеевна (1925—1944) — военный фельдшер, гвардии старшина медицинской службы.
 Варшавская — река на Сахалине.

См. также 
 Варшавский
 Варшавское